Mito HollyHock (水戸ホーリーホック), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Mito, og de spiller i J2 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 11. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan